Америка́нский конёк или гольцовый конёк () — небольшая певчая птица из семейства трясогузковых. Обитает в Северной Америке, азиатский подвид Anthus rubescens japonicus живёт в Японии, Китае, Корее и Восточной Сибири. Самостоятельным видом признан несколько лет назад, раньше вместе с двумя другими видами считался подвидом горного конька.

Описание 
Американский конёк длиной 15—16 см. Оперение верхней части тела бурое, клюв и ноги тёмные. Рулевые перья белые. В брачном наряде вся нижняя часть тела бежевого цвета, грудь имеет слегка тёмные полосы. В зимнем наряде брюхо белёсое. Оперение A. r. japonicus темнее, более серое, ноги красно-коричневые.

Распространение 
Американский конёк живёт в Северной Америке, летом в Гренландии, на Баффиновой Земле, Аляске, в Канаде в Британской Колумбии, в Северо-Западных территориях, вдоль побережья Гудзонова залива, на Ньюфаундленде и на севере полуострова Лабрадор. В Соединённых Штатах он обитает вдоль Скалистых гор. Американские коньки гнездятся в арктической тундре, живущие южнее популяции высоко в горах.

Миграции 
Перелётная птица проводит зиму на юге США, на Багамах, в Мексике и Центральной Америке. Зимой они держатся вблизи водоёмов и на полях. Вид неоднократно наблюдался в Западной Европе, тем не менее, это скорее исключение, чем правило.

Примечания

Литература 
 National Geographic Society: Field Guide to the Birds of North America, Second Edition. National Geographic, ISBN 0-87044-692-4
 Lars Svensson, Peter J. Grant, Killian Mullarney, Dan Zetterström: Der neue Kosmos Vogelführer. Kosmos, Stuttgart; 1999: S. 246—247. ISBN 3-440-07720-9

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Американский конёк

Коньки
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1771 году